Sistotrema é um gênero fungi da família Hydnaceae.

Espécies 

Hydnaceae